

Onomastica
Kittel – variante del nome proprio di persona norvegese Kjetil

Persone
Charles Kittel, fisico statunitense
Johann Christian Kittel, compositore e organista tedesco
Marcel Kittel, ciclista tedesco
Otto Kittel, aviatore tedesco
Rudolf Kittel, biblista tedesco
Sonny Kittel, calciatore tedesco
Gerhard Kittel, teologo luterano

Altro
Kittel, sudario di sepoltura per ebrei